Rotzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rotzinger (* 1956), deutscher Polizeipräsident
 Hanskarl Rotzinger (1940–2017), deutscher Karateka